Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Billy Martin 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)

 Juan Gisbert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1975